Tinner kan avse:

 Tinnerö eklandskap – ett naturreservat i Linköpings kommun

Efternamn 
Tinner är ett schweizertyskt efternamn:
 Friedrich Tinner (* 1937, Bern), schweiziska kärningenjör
 René Tinner (* 1953, Sankt Gallen), schweizisk musikproducent och ateljé ingenjör
 Gilbert Tinner (* 1965, Sankt Gallen), schweizisk tonsättare, dirigent, pianist och trombonist
 Urs Tinner (* 1965, Sennwald), schweizisk ingenjör och expert på vakuumteknik

Se även 
 Thinner (olika betydelser)
 Tinn